Novaki (Sveta Nedelja), naselje u općini Sveta Nedelja
 Novaki (Dubrava), naselje u općini Dubrava
 Novaki (Maruševec), naselje u općini Maruševec
 Novaki (Sopje), naselje u općini Sopje
 Novaki Bistranski, naselje u općini Bistra
 Novaki Bizovački, naselje u općini Bizovac
 Novaki Lipnički, naselje u općini Ribnik
 Novaki Nartski, naselje u općini Rugvica
 Novaki Oborovski, naselje u općini Rugvica
 Novaki Ozaljski, gradsko naselje Ozlja
 Novaki Pazinski, naselje u općini Cerovlje
 Novaki Petrovinski, gradsko naselje Jastrebarskog
 Novaki Ravenski, gradsko naselje Križevaca
 Novaki Šćitarjevski, gradsko naselje Velike Gorice
 Kraljevečki Novaki, naselje zagrebačke gradske četvrti Sesvete